El término Curacas puede referse a:

 Curacas, banda chilena activa entre 1967 y 1979.
 Curacas, segundo álbum de dicha banda, del año 1971.
 Curaca, jefe político y administrativo del ayllu.